Сан-Катальдо () может означать:

 Сан-Катальдо (Палермо) — церковь в Палермо
 Сан-Катальдо (Сицилия) — коммуна в провинции Кальтаниссетта, в регионе Сицилия, Италия

См. также 

 Катальдо